Анти́пін () — російське прізвище, утворене від імені Антип. Жіноча форма — Антипіна.

Відомі носії 
 Антипін Володимир Юрійович — казахський хокеїст.
 Антипін Віктор Володимирович — російський хокеїст.

Див. також 
 Антипов

Російські прізвища